Delfin, delfinen eller delfiner kan syfta på:

 Delfinen – en stjärnbild på norra stjärnhimlen
 Delfinen (lustbåt) – lustbåt från Gustaf III:s tid

Kultur
 Delfinen – tidigare namn på en idrotts- och evenemangsarena i Skutviken utanför Luleå, se Coop Norrbotten Arena
 Delfinserien (Bonniers) – en bokserie i pocket, utgiven av bokförlaget Aldus/Bonniers under åren 1960-83
 Delfinserien (W&W) – en bokserie utgiven åren 1949-51 på Wahlström & Widstrands förlag
 Delfin Quishpe – ecuadoriansk sångare och internetfenomen
 Ivan & Delfin – musikgrupp från Polen

Personer
 Delfin Lorenzana (1948–), filippinsk militär och politiker

Zoologi
 Delfin – arter i familjen Delfiner
 Vanliga delfiner – ett släkte däggdjur av familjen delfiner
 Floddelfiner – en icketaxonomisk grupp med delfiner som lever i sötvattenfloder och flodmynningar i Sydamerika och Asien
 Delfiner – ibland används namnet om alla tandvalar. De tandvalar som inte kallas för delfiner (havs- och sötvattenlevande) är bland annat tumlare, näbbvalar, vitvalar och kaskeloter.

Se även
 HMS Delfin – flera fartyg i svenska flottan
 HMS Delfinen – flera fartyg i svenska flottan
 Delphin
 Dolphin (olika betydelser)